A Rádio Cultura Rio Grandina é uma estação de rádio gaúcha com sede em Rio Grande (Rio Grande do Sul). Pertence ao Sistema Nativa de Comunicações e opera na frequência 740 kHz AM.

Cultura Riograndina
Estações de rádio fundadas em 1942
Fundações no Rio Grande do Sul na década de 1940